Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Koliński – polski chemik
 Gustaw Koliński – polski aktor teatralny, tłumacz